{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#e7b3bb"
!colspan="12"|Linz Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioane:
| 
|colspan="9" | Natela Dzalamidze  Viktória Kužmová
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finaliste:
| 
|colspan="9" | Anna-Lena Friedsam  Nadiia Kichenok
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" | 4–6, 7–5, [12–10]
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Linz Open 2023 – Dublu''' a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2023. Șaisprezece perechi de jucătoare s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Linz disputat pe terenuri cu suprafață dură. Natela Dzalamidze și Kamilla Rakhimova au fost campioanele en-titre din 2021, când a avut loc ultima ediție a turneului, dar au ales să participe cu parteneri diferiți. Rakhimova a fost învinsă în prima rundă de Dzalamidze care a jucat alături de Viktória Kužmová.

Dzalamidze și Kužmová au câștigat titlul, învingând în finală perechea Anna-Lena Friedsam și Nadiia Kichenok cu 4–6, 7–5, [12–10].

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Main draw

2023
WTA Tour 2023